45-й входной драфт Национальной хоккейной лиги 2007 года прошёл 22 и 23 июня 2007 года в Коламбусе, США. В первый день прошёл выбор только первого раунда, а во второй — со 2 по 7. Под первым номером «Чикаго Блэкхокс» выбрал американца Патрика Кейна, а «Филадельфия Флайерз» — Джеймса ван Римсдайка (также из США). Третьим стал канадец Кайл Туррис, попавший в «Финикс Койотис».

Жеребьёвка порядка выборов 
Жеребьёвку, которая определяла порядок выборов на драфте, выиграл «Чикаго Блэкхокс», хотя шансов у него было всего 8,1 %. Клуб впервые в своей истории делал первый выбор на драфте новичков. Худшая команда регулярного чемпионата сезона 2006—2007 «Филадельфия Флайерз», имевшая 25 % на первый драфт-пик, выбирала второй.

Рейтинг проспектов 
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4 

1. 30 января 2006 года «Каролина» обменяла Майка Зигоманиса, Джесси Булериса, права на Магнуса Канберга, выбор в первом и четвёртом (от «Торонто») раунде драфта 2006 года и выбор в четвёртом раунде (от «Чикаго») драфта 2007 года в «Сент-Луис Блюз» на Дага Уэйта и Эркки Раямяки.

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Примечания

Ссылки 
 Драфт НХЛ на nhl.com 
 Порядок выбора на драфте 2007 

Драфты НХЛ
НХЛ в 2007
Июнь 2007 года
События 23 июня
2007 год в Огайо